Stierstorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Stierstorfer (* 1961), deutscher Anglist, Universitätsprofessor am Englischen Seminar in Münster
 Michael Stierstorfer (* 1985), deutscher Schulbuchautor
 Sylvia Stierstorfer (* 1963), bayerische Politikerin (CSU)